Jarzebowski, auch Jarzębowski ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Jarzebowski (* 1971), deutsche Historikerin
 Katy Jarzebowski (* 1984), US-amerikanische Komponistin
 Tomasz Jarzębowski (* 1978), polnischer Fußballspieler

siehe auch:
 Jarzembowski